Capilla Blanca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Capilla Blanca, Victoria, ort, Guanajuato, 
 Capilla Blanca, San Miguel de Allende, ort, Guanajuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar